Lolo (plaats), een plaats (city) in de Amerikaanse staat Montana
 Lolo (rivier), een rivier in Gabon, zijrivier van de Ogooué
 een oude naam voor het volk dat thans bekendstaat als Yi
 de bijnaam van Manuel Jesús Ortiz Toribio, een professioneel voetballer